Oxsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Oxsjötjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (5,46 ha)
Oxsjötjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (3 ha)
Lill-Oxsjötjärnen, sjö i Ånge kommun,  (1,3 ha)
Oxsjötjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (4,45 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn